Антревольт:
 Антрвольт, Антревольт — в архитектуре часть плоскости стены между архивольтом (обрамлением, дугой) арки и расположенным над ней карнизом либо между архивольтами соседних арок в аркаде.
 Антревольт в биологии —  особенности устройства организма, которые не являются ценными для приспособленности сами по себе, а являются неизбежным результатом устройства других частей.